Cordon kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Cordon, kommun, Cagayandalen, provinsen Isabela,

Frankrike 

 Cordon, Haute-Savoie, kommun i departementet Haute-Savoie,